Помірки — село Лебединського району Сумської області
 Помірки — місцевість Харкова
 Помірки — урочище в передгір'ї Карпат, поблизу міста Трускавець.
 Помірки — ботанічна пам'ятка природи місцевого значення, об'єкт природно-заповідного фонду м. Харкова
 Сокольники-Помірки — ботанічна пам'ятка природи місцевого значення, об'єкт природно-заповідного фонду м. Харкова
 Помірки (Львів) -- вулиця у Львові, місцевість Знесіння